Abadiense – abitanti di Abadia de Goiás
Abadiense – abitanti di Abadia dos Dourados
Abadiense – abitanti di Abadiânia